Попков Борис Захарович — Герой Радянського Союзу
 Попков Валерій Пилипович — Герой Радянського Союзу
 Попков Віктор Юхимович (1932—1974) — російський художник і графік.
 Попков Віталій Іванович — двічі Герой Радянського Союзу
 Попков Віталій Олександрович ( 16 червня 1983) — український професійний велогонщик.
 Попков Володимир Михайлович — український кінорежисер
 Попков Микола Васильович — повний кавалер ордена Слави
 Попков Михайло Вікторович ( 1964) — російський серійний вбивця, відомий як «Ангарський маніяк»
 Попков Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу
 Попков Сергій Єгорович ( 1957) — перший заступник міністра внутрішніх справ України (2010—2011).
 Попков Федір Спиридонович — Герой Радянського Союзу

Див. також 
 Попов
 Попова